The Order peut faire référence à :

Cinéma 
 The Order, film de Sheldon Lettich, sorti en 2001 ;
 The Order, le titre original du film américano-germanique réalisé par Brian Helgeland, Le Purificateur, sorti en 2003 ;
 The Order, film américain de Nick Gillard et David Wald, sortie prévue en 2018.

Bande dessinée 
 The Order, titre original de l'Ordre, est un groupe de super-héros appartenant à l'univers de Marvel Comics.

Série télévisée 

 The Order, série Netflix de deux saisons de dix épisodes, parue le  et  sur cette même plateforme.

Autre 
 The Order, groupe armé néonazi américain, actif de 1983 à 1984.